Вельде, Виллем ван де Старший (ок. 1611—1689) — голландский художник-маринист.
 Вандервельде, Эмиль (1866—1938) — политик, дипломат и педагог, социалист.